Terra firma (lat. und port. für „Festland“) bezeichnet

 die Terraferma, die auf dem Festland Italiens der Herrschaft der Republik Venedig unterworfenen Landschaften 
 das nördliche Küstenland Südamerikas und spätere Kolumbien  
 im engeren Sinn die Landenge von Panama 
 die nicht periodisch überfluteten Regenwälder im Amazonasbecken (Gegenteil: Várzea (Landschaft) und Igapó), siehe Terra-Firme-Wald
 Terra Firma Capital Partners, ein Unternehmen mit Sitz in London.
 Terra Firma Islands, Inselgruppe vor der  Fallières-Küste, Grahamland, Antarktika